Ла Винорама има више значења:

 Ла Винорама (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Винорама (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Винорама (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Винорама (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Винорама (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Винорама (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Винорама (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Винорама (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Винорама (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Винорама (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику